Das Dameneinzel der French Open 1986 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Chris Evert-Lloyd. Das Finale bestritten Chris Evert-Lloyd und Martina Navratilova, das Evert-Lloyd in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1986